Марк-Андре Фурнье (; 5 апреля 1979, Сен-Николя, Квебек, Канада) — сербский хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
Выступал за команды: Sacred Heart University (NCAA), ХК «Торино», «Пролаб де Тетфорд Минес» (LNAH) «Войводина» (Новый Сад), «Партизан» (Белград).

В составе национальной сборной Сербии участник чемпионатов мира 2009 (дивизион II) и 2010 (дивизион I) и 2011 (дивизион II).

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Хоккеисты Сербии
Игроки сборной Сербии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Партизан»
Игроки ХК «Воеводина»